Maria Bueno ha battuto in finale Nancy Richey 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Billie Jean King (secondo turno)
 Maria Bueno (Campionessa)
 Nancy Richey (finale)
 Rosie Casals (semifinali)

 Françoise Dürr (quarti di finale)
 Norma Baylon (quarti di finale)
 Virginia Wade (quarti di finale)
 Donna Fales (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1966